Kubik – potoczna nazwa metra sześciennego, miary objętości.
 Kubik – polskie nazwisko
 Qbik – pseudonim polskiego rapera i autora tekstów Bartosza Kubika.

Osoby o nazwisku Kubik 
 Arkadiusz Kubik (ur. 1972) – piłkarz, reprezentant Polski
 Bartosz Kubik ps. Qbik (ur. 1995) – polski raper i autor tekstów
 Bolesław Kubik (ujednoznacznienie)
 Janusz Kubik (1931–1991) – polski reżyser, scenarzysta i operator filmowy
 Luboš Kubík (ur. 1964) – piłkarz czeski
 Ludwik Kubik (1915–2008) – polski prawnik, działacz niepodległościowy i więzień polityczny
 Michał Kubik – polski dziennikarz radiowy
 Michał Kubik (ur. 1990) – polski futsalista, zawodnik z pola, reprezentant Polski

Przypisy